Роман Кацман (1969) — израильский литературовед, специалист по современной ивритской и русской литературе, профессор Кафедры еврейской литературы Бар-Иланского университета.

Биография 
Роман Кацман родился в Житомире (Украина) 26 ноября 1969 года. В 1986—1990 годах учился в Московском автомобилестроительном институте (в те годы — ВТУЗ при ЗИЛе) и служил в Советской Армии. С ноября 1990 года проживает в Израиле. В 1999 году защитил докторскую диссертацию (с отличием) в Университете им. Бар-Илана по теме «Мифопоэзис: теория, метод и его применение к избранным произведениям Ф. М. Достоевского и Ш. Й. Агнона». С 2000 года Кацман преподает на Кафедре еврейской литературы в Университете им. Бар-Илана. С 2016 года — полный профессор, с 2014 по 2017 — заведующий кафедрой. С 2020 руководитель программы русско-еврейской литературы в Университете Бар-Илана .

Женат на Татьяне, отец Анны и Эли.

Исследования 
Основными сферами научных интересов Кацмана являются еврейская (ивритская) литература XX-XXI веков, литературная теория и поэтика, литературная антропология, мифология и мифотворчество, поэтика жеста, проблема искренности в литературе, альтернативная история, еврейско-русская и русско-израильская литература.

Аннотация к книге Неуловимая реальность: Сто лет русско-израильской литературы (1920–2020) (2020): "Столетие достаточно большой срок, чтобы можно было говорить о русско-израильской литературе как исторически устойчивом, хотя и неопределенном сообществе. Не будучи историческим исследованием, новая книга Романа Кацмана Неуловимая реальность пунктирно очерчивает одну из магнитных линий этого сообщества: поиск ответа на главный вопрос современности, «что есть реальность?», а также поиск того «реального», что составляет суть еврейского существования. Сегодня, как и сто лет назад, успех этих поисков зависит от способности русско-израильской литературы преодолевать страхи и соблазны русской минорности и израильской маргинальности. Борясь за выживание в уникальных условиях, она вырабатывает сложные формы трансформации своей двойной культурной непричастности в тот парадоксальный философский реализм, который лишь сегодня, с высоты усвоенного и оставленного позади опыта постмодернизма, может быть осмыслен вполне. В то же время, при всей своей особости, русско-израильская литература разделяет с мировой литературой ее основную тенденцию: переход к существованию в виртуальной, сетевой, дополненной реальности. В книге обсуждаются произведения А. Высоцкого, А. Гольдштейна, Э. Люксембурга, Ю. Марголина, Д. Маркиша, Е. Михайличенко и Ю. Несиса, Д. Соболева, Я. Цигельмана, М. Эгарта и других".

Книга Nostalgia for a Foreign Land: Studies in Russian-Language Literature in Israel посвящена обсуждению ряда тем: творчество Дины Рубиной, двуязычие и неоэклектизм в творчестве Некода Зингера, героизм и виктимность в романах Елизаветы Михайличенко и Юрия Несиса, метафизика и неонативность в романе Михаила Юдсона "Лестница на шкаф".

Публикации

Книги 
 Неуловимая реальность: Сто лет русско-израильской литературы (1920–2020). Бостон: Academic Studies Press, 2020.
 Laughter in Heaven: Symbols of Laughter in the Works of S.Y. Agnon. (In Hebrew). Jerusalem: Magness Press, 2018.
 Nostalgia for a Foreign Land: Studies in Russian-Language Literature in Israel. Series: Jews of Russia and Eastern Europe and Their Legacy. Brighton MA: Academic Studies Press, 2016.

 Literature, History, Choice: The Principle of Alternative History in Literature (S.Y. Agnon, The City with All That is Therein). Cambridge Scholars Publishing, 2013.
 ‘A Small Prophecy’: Sincerity and Rhetoric in Ir u-meloa by S.Y. Agnon, in Hebrew, Bar-Ilan University Press, 2013.
 At the Other End of Gesture. Anthropological Poetics of Gesture in Modern Hebrew Literature, Begengung: Jüdische Studien, Frankfurt am Main, Peter Lang GmbH, 2008.
 Poetics of Becoming: Dynamic Processes of Mythopoesis in Modern and Postmodern Hebrew and Slavic Literature, Heidelberg University Publications in Slavistics, Frankfurt am Main, Peter Lang GmbH, 2005.
 The Time of Cruel Miracles: Mythopoesis in Dostoevsky and Agnon, Heidelberg University Publications in Slavistics, Frankfurt am Main, Peter Lang GmbH, 2002.

Под редакцией 
 Around the Point: Studies in Jewish Literature and Culture in Multiple Languages, ed. by Hillel Weiss, Roman Katsman, and Ber Kotlerman, Cambridge Scholars Publishing, 2014.

Избранные статьи

По-английски 
 The Hebrew Poetry of the Younger Generation of Immigrants from the Former Soviet Union in Israel. Part 1: Alex Rif, Nadia-Adina Rose. Iudaica Russica, # 4, 2020. P. 18-39.
 Realism-4.0: Israeli Russophone Literature Today, Iudaica Russica, 1:2 (2019), pp. 5-22.
 Jewish fearless speech: towards a definition of Soviet Jewish nonconformism (F. Gorenshtein, F. Roziner, D. Shrayer-Petrov), East European Jewish Affairs, 48 (1), 2018, pp. 41-55.
 Crisis of the Victimary Paradigm in Contemporary Russian Literature in Israel (An applied case study of Eric Gans’s Generative Anthropology), Anthropoetics: The Journal of Generative Anthropology, XXIV, no. 1 Fall 2018.
 The First Shall Be the Last: Rethinking Antisemitism by Adam Katz and Eric Gans (review), Shofar, 36.2 (2018), pp. 80-83.
 Stam: The Unbearable Lightness of Banality, or On the Nature of Etgar Keret’s Humor, Ben-Gurion University Review, Winter 2018.
‘Eric Gans’ Thinking of Origin, Culture, and of the Jewish Question vis-a-vis Hermann Cohen’s Heritage,’ Journal of Jewish Thought and Philosophy, 23, 2015, pp. 236-255.
 ‘Network and Sacrifice in the Novel I/e_rus.olim by Elizaveta Mikhailichenko and Yury Nesis,’ Toronto Slavic Quarterly, 54 (2015), pp. 27-49.
 ‘Nekod Singer in Russian and Hebrew: Neoeclectism And Beyond’, Symposium: A Quarterly Journal in Modern Literatures, 70:2, 2016, pp. 66-79.

 ‘Boris Pasternak’s Doctor Zhivago in the Eyes of the Israeli Writers and Intellectuals (A Minimal Foundation of Multilingual Jewish Philology),’ in Around the Point: Studies in Jewish Multilingual Literature, ed. Hillel Weiss, Roman Katsman, Ber Kotlerman, Cambridge Scholars Publishing, 643—686.
 ‘Etgar Keret: The Minimal Metaphysical Origin.’ Symposium: A Quarterly Journal in Modern Literatures, vol. 67, 2013, pp. 189—204.
 ‘Jewish Traditions: Active Gestural Practices in Religious Life,’ Body-Language-Communication. An International Handbook on Multimodality in Human Interaction, ed. by Cornelia Müller, Alan Cienki, Ellen Fricke, Silva H. Ladewig, David McNeill, Sedinha Tessendorf. Series of Handbooks of Linguistics and Communication Sciences. Berlin-New York, Mouton de Gruyter, 2013, 320—329.
 ‘Mordecai at the King’s Gate: A Few Introductory Remarks to Matvei Kagan’s ‘Vom Begriff der Geschichte’ (On the Concept of History),’ in Eastern European Jewish Literature of the 20th and 21st Centuries: Identity and Poetics. Ed. by Klavdia Smola. Series: Die Welt der Slaven. München — Berlin — Washington/D.C., Verlag Otto Sagner, 2013, pp. 403—406.
 (As editor): Matvej Kagan. «Vom Begriff der Geschichte.» Briefe: Simon Gulko — Matvej Kagan." In: Eastern European Jewish Literature of the 20th and 21st Centuries: Identity and Poetics. Series: Die Welt der Slaven. Ed. by Klavdia Smola. München — Berlin — Washington/D.C., Verlag Otto Sagner, 2013, pp. 406—432.
 ‘Matvei Kagan: Judaism and the European Cultural Crisis,’ Journal of Jewish Thought & Philosophy, 21 (2013), pp. 73-103.
 ‘Love and Bewilderment: Matvei Kagan’s Literary Critical Concepts,’ Partial Answers. Journal of Literature and the History of Ideas, 11:1 (2013), pp. 9-28.
 ‘Cultural Rhetoric, Generative Anthropology, and Narrative Conflict,’ Anthropoetics 17, no. 2 (2012). http://www.anthropoetics.ucla.edu/ap1702/1702Katsman.htm 
 ‘S.Y. Agnon’s Community Rhetoric: The heroism and crisis of power in two tales of gabbais (treasurers) from ‘Ir U-meloah (The City and All it Has in It)’, Hebrew Studies, 52, 2011, pp. 363—378.
 ‘An Invisible Gesture of A Jester: Body and Machine in The Idiot by F.M. Dostoevsky’, Toronto Slavic Quarterly 26 (2008).https://www.utoronto.ca/tsq/26/katsman26.shtml.
 ‘Gestures Accompanying Torah Learning/Recital Among Yemenite Jews’, Gesture: The International Journal for the Interdisciplinary Study of Gestures and Nonverbal Communication (John Benjamins Publishing), 7:1 (2007), pp. 1-19.
 ‘Anthropoetic Gesture. A Key to Milorad Pavić’s Poetics (Landscape Painted with Tea)’, Toronto Slavic Quarterly 12 (2005).
 ‘The Miracle of Literature: An Ethical-Aesthetical Theory of Mythopoesis’, Analecta Husserliana LXXV (2002), pp. 211—231.
 ‘Dostoevsky’s A Raw Youth: Mythopoesis as the Dialectics of Absence and Presence’, The Dostoevsky Journal: An Independent Review 1 (2000), pp. 85-95.

На иврите 
 “The Parable and Its Lesson” by S. Y. Agnon and the Thinking of Historical Alternativeness, (in Hebrew), Mikan, 17 (2017), pp. 340-356.
‘Kotesh Grisin: The Alternative History of Agnon (‘Ha-mevakshim lahem rav,’ Ir u-Meloa),’ (in Hebrew), Dappim le-Mekhkar be-Sifrut, 19, 2014, pp. 7-43.

 ‘Miracle, Sincerity and Rhetoric in the Writing of S.Y. Agnon’ (in Hebrew), Ma’ase Sippur: Studies in Jewish Prose, vol. 3, ed. by Avidov Lipsker and Rella Kushelevsky, Ramat-Gan, Bar Ilan University Press, 2013, pp. 307—332.
 ‘Sincerity, Rhetoric and Representation of Miracle in Literature’ (in Hebrew), Mi’kan 12 (2012), pp. 126—143.
 The Unrealized Cantors: The Community Rhetoric of S. Y. Agnon’ (in Hebrew), Ayin Gimel: A Journal of Agnon Studies, vol. 2, 2012, pp. 131—137.http://www.biu.ac.il/js/li/aj/ISSUE-02/articles/kastman.pdf
 ‘From Buchach to Talpiot: On the Book of Dan Laor S. Y. Agnon (2008)’, (in Hebrew), Cathedra, 140, 2011, pp. 180—183.
 ‘The Brit of Historical Remembrance’, Zmanim, (in Hebrew), 116, 2011, pp. 111—113.
 ‘Gesture in Literature: Cognitive Processing and Cultural Semiosis (Case Study in Agnon’s Stories)’, (in Hebrew), Mekhkarey Yerushalaim be-sifrut ivrit (The Studies in Hebrew Literature), 22 (2008), pp. 407—436.
 ‘The Problem of Spontaneous Gestures in the Bible. A Case Study of Gestural Poetics’, (in Hebrew), Mikan 9 (2008), pp. 80-96.
 ‘Poetics of Gestures in the Writing of Milorad Pavic (Dictionary of Khazars)’ (in Hebrew), Dappim: Research in Literature 16-17, 2007—2008, pp. 383—400.
 ‘The Dance of Myths: Mythopoesis and Narrative Ethics’, (in Hebrew), Ma’ase Sippur: Studies in Jewish Prose, vol. 1, ed. by Avidov Lipsker and Rella Kushelevsky, Bar Ilan University Press, 2005, pp. 431—446.
 ‘The Memory of the Body: The Novel-Myth by Meir Shalev Be’veito Be’midbar’, (in Hebrew), Dappim: Research in Literature, vol. 14-15, 2005, pp. 269—291.
 ‘Personality, Ethics and Ideology in the Postmodern Mythopoesis by Etgar Keret’ (in Hebrew), Mi’kan, 4 (January 2005), pp. 20-41.
 ‘The Myth of Myth-Creation in Ido ve-Eynam by Agnon’, (in Hebrew), Criticism & Interpretation (Bar Ilan University), 35-36 (2002), pp. 231—245.
 ‘Personal-Historical Conception of Myth in Forevermore by Agnon’ (in Hebrew), Alei-Siah 45 (Summer 2001), pp. 53-63.
 ‘Generative Anthropology in the Works by Agnon’ (in Hebrew), Proceedings of the 13 Congress of the World for Jewish Studies, 2001.http://www.lekket.com/articles/003000088.pdf

По-русски 
 Хазан В., Кацман Р., Жуховицкая Л.Г. «…Я был бы счастлив найти свое маленькое местечко в русской литературе…»: Письма Авраама Высоцкого Максиму Горькому // Литературный факт. 2020. № 1 (15). С. 115–174.
 За завесой бытия: К вопросу о природе смеха в рассказах И. Бабеля. Iudaica Russica, 2 (3), 2019, 20-40.
 “Freakish Sacrifices”: The Problem of Victimhood in Alexander Goldstein’s Novel Quiet Fields (in Russian). Novoe literaturnoe obozrenie (New literary observer), 150 (2/2018), pp. 271-289.
 A Journey to the Land Zeka: The Poetic Enigma of J. Margolin (in Russian), Slavia Orientalis, LXVII, no. 4 (2018), pp. 611-629.
 How Is Myth Possible? The Question of Shaping of the Historical-Personalistic Conception of Myth (Matvei Kagan and Mikhail Gershenson, 1919-1922) (in Russian), Issledovaniia po istorii russkoj mysli (Studies in Russian Intellectual History), 2017, pp. 513-538.
 Fearless Vulnerability of Nonconformism (I. Gabay, M. Grobman, G. Sapgir) (in Russian), Toronto Slavic Quarterly, # 59 (2017).
‘Parallelnye vselennye Davida Shraera-Petrova’ (The Parallel Universes of David Shrayer-Petrov), Wiener Slawistischer Almanach, 79 (2017), pp. 255-279.
 Philosophy of Freedom in the Novel by Dennis Sobolev Jerusalem (in Russian), Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 62:2 (2017), pp. 459-474.
‘Krizis viktimnoj paradigmy. Sluchaj noveishej russko-izrailskoj literatury’ (Crisis of Victimary Paradigm. A Case of Russian Literature in Israel). In RUSYCYSTYCZNE STUDIA LITERATUROZNAWCZE, # 27: Russian Literature and the Jewish Question, ed. Mirosława Michalska-Suchanek and Agnieszka Lenart. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, pp. 9-28.
 Jerusalem: A Dissipative Novel by Dennis Sobolev (in Russian), Novoe literaturnoe obozrenie (New literary review), 143 (1/2017), pp. 291-312.
‘The Blue Altay: The Unknown Manuscripts of Avraam Vysotsky and the Genesis of the Novel Saturday and Sunday,’ (in Russian), Toronto Slavic Quarterly, 56 (Spring 2016).

 ‘The Speech of Yakov Maze in Honor of Hermann Cohen,’ (in Russian), translation and preface by Roman Katsman, in Issledovaniya po istorii russkoy mysli, vol. 10, Edited by Modest A. Kolerov and Nikolay S. Plotnikov, Moscow, Modest Kolerov, 2014, pp. 465—478.
 ‘Crime and Punishment: Face to Face’ (in Russian), Dostoevsky i mirovaja kultura/Dostoevsky and the World Culture, N. 12 (1999), pp. 165—176.

Переводы 
На русский
 Шмуэль Йосеф Агнон, «Пока не придет Элиягу», Иерусалимский журнал , 48 (2014), с. 155—170. https://web.archive.org/web/20141029070558/http://magazines.russ.ru/ier/2014/48/
 Шмуэль Йосеф Агнон, "Из польских сказочных историй", Иерусалимский журнал, 52 (2015) , с. 185-198.
 Мирон Х. Изаксон, Стихи, Артикль, 29 (2015) .
На иврит
 Давид Шраер-Петров, Стихотворения. Megaphone. http://megafon-news.co.il/asys/archives/186500

Примечания

Ссылки 
 Персональная страница  на сайте Кафедры еврейской литературы Бар-Иланского университета.
 ResearchGate 
 Academia.edu 
 Неуловимая реальность: Сто лет русско-израильской литературы (1920–2020)  на сайте Academic Studies Press.
 Laughter in Heaven: Symbols of Laughter in the Works of S.Y. Agnon  (In Hebrew) на сайте Magness Press.
 Nostalgia for a Foreign Land: Studies in Russian-Language Literature in Israel on the site of Academic Studies Press.
 Literature, History, Choice: The Principle of Alternative History in Literature   на сайте Cambridge Scholars Publishing.
 A Small Prophecy: Sincerity and Rhetoric in The City with All That Is Therein by S.Y. Agnon  на сайте издательства Бар-Иланского университета.
 Around the Point: Studies in Jewish Literature and Culture in Multiple Languages  на сайте Cambridge Scholars Publishing.
 At the Other End of Gesture: Anthropological Poetics of Gesture in Modern Hebrew Literature на сайте Peter Lang.
 Poetics of Becoming: Dynamic Processes of Mythopoesis in Modern and Postmodern Hebrew and Slavic Literature на сайте Peter Lang.
 The Time of Cruel Miracles: Mythopoesis in Dostoevsky and Agnon на сайте Peter Lang.Литературоведы Израиля

Литературоведы XXI века
Литература на иврите